Guéant est un patronyme notamment porté par :
 Claude Guéant, homme politique français ;
 François Guéant, fils de Claude Guéant, homme politique français, secrétaire national de l’Union pour un mouvement populaire (UMP - parti devenu par la suite Les Républicains) ;
 Olivier Guéant, mathématicien français.

Voir aussi 
 Mademoiselle Guéant (1733-1758), nom de scène de Victoire-Melone Geayant, comédienne française.

Lien externe